Энн Виенсук Кеотавонг (; родилась 16 сентября 1983 года в Лондоне, Великобритания) — британская теннисистка лаосского происхождения.
 Победительница 28 турниров ITF (из них 20 — в одиночном разряде).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2001).

Общая информация 
Энн родилась в семье лаосских эмигрантов Сомсака и Вотаны Кеотавонгов в Лондоне, Великобритания. Кеотавонг-старший являлся банковским служащим и уже с раннего возраста приучил своих детей к занятиям теннисом. У Энн есть два брата: Джеймс (он также хорошо известен в теннисном мире являясь один из элитных судей-вышечников) и Марк; а также младшая сестра Лена, которая какое-то время также профессионально играла в теннис.

Первые годы Энн как теннисистки прошли на кортах Hackney Downs и Highbury Fields. Своим любимым покрытием британка называет хард, но, при этом, её результаты на харде, траве и ковре также весьма неплохи. Её тренерами являлись главный тренер подразделения женского тенниса LTA Найджел Сирс и бывшая теннисистка женского протура Клер Каррен. Кеотавонг тренировалась в Национальном теннисном центре LTA в Рогемптоне (юго-восток Лондона).

Игровой стиль 
Самой сильной стороной Энн являлся её мощный удар справа, с помощью которого она пыталась вести игру, перемещаясь вдоль задней линии. Кеотавонг часто играла топспинами, дабы увеличить вероятность попадания мяча в корт. Также безусловным козырем британки была первая подача — именно высокий процент попадания и большое количество выигранных мячей на ней нередко играли решающую роль в победных матчах.

Спортивная карьера

Дальнейшая жизнь 
В июле 2013 года Энн завершила свою активную игровую карьеру, приняв предложение работать телекомментатором в теннисной редакции ряда британских каналов.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (30)

Победы (20)

Поражения (10)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (11)

Победы (8)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Родившиеся в Лондоне
Теннисисты Великобритании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисные комментаторы